NGC 5617 (другие обозначения — OCL 919, ESO 134-SC4) — рассеянное скопление в созвездии Центавра.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Величина межзвёздного покраснения в цвете B−V составляет . Возраст скопления, по разным данным, от 70 до . Расстояние от Солнца

Примечания 

5617
Центавр (созвездие)
Рассеянные скопления